Coming Home je lahko:

Film 

 Coming Home (1978) - ameriška drama, režiser Hal Ashby
 Coming Home (2009) - slovenski kratki 3D film, režiserka Rahela Jagrič
 Coming Home (2012) - francoski film, režiser Frédéric Videau
 Coming Home (2014) - ameriški film, režiser Zhang Yimou

Glasba 

 Coming Home - album Lionela Richieja